Hochschule für Kirchenmusik steht für folgende Hochschulen:
 Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg, Baden-Württemberg
 Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz, Görlitz, Sachsen
 Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen, Herford, Nordrhein-Westfalen

Evangelische Hochschule für Kirchenmusik steht für:
 Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Dresden, Sachsen
 Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle, Sachsen-Anhalt
 Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Tübingen, Baden-Württemberg

Katholische Hochschule für Kirchenmusik steht für:
 Katholische Hochschule für Kirchenmusik St. Gregorius, Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Katholische Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg, Baden-Württemberg

Hochschule für evangelische Kirchenmusik bzw. Hochschule für Katholische Kirchenmusik steht für:
 Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth, Bayern
 Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Kirchliche Hochschule
 Musikhochschule